Voltaire (1694–1778): Frans schrijver, essayist en filosoof
 Voltaire (North Dakota): een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
 Voltaire (muzikant) (* 1967): een Cubaans-Amerikaans musicus
 Voltaire (metrostation): een station van de Parijse metro
 Voltaire (restaurant): een restaurant in Leersum
 Voltaire (zetel): een soort stoel
 Voltaire (band): een Duitse Indierockband
 Jean Huber Voltaire (1721−1786): Zwitsers tekenaar, kopergraveur en schilder
 Voltaire (film) (1933): een film over Voltaire
 Reseau Voltaire (Voltairenetwerk): een Franse politieke organisatie
 Voltaire (paard): een springpaard
 Voltaire (krater): een krater op Marsmaan Deimos
 Cabaret Voltaire (popmuziek): een Britse industrial new wave groep opgericht in 1974
 Cabaret Voltaire (dada): een avant-gardistisch gezelschap, op 5 februari 1916 opgericht; geldt als beginpunt van het Dadaïsme.
 Voltaire (trein)